Собијески има више значења:
 Собијески (Висконсин)
 Собијески (Минесота)